Arche (lateinisch  ‚Kasten, Truhe‘) steht für:

 Arche Noah, im biblischen Buch Genesis das Boot Noahs
 Arche Verlag, ehem. Die Arche Verlags AG, später Arche Literatur Verlag AG, Schweizer Buchverlag
 Arche, Oratorium für Sopran- und Baritonsolo, Knabensopran, Mädchen und Junge als Sprecher, Kinderchor, zwei gemischte Chöre, Orgel und großes Orchester (2016) von Jörg Widmann 
 Archehof, Archepark, von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen zertifizierte Anlagen zur Tierhaltung, z. B. 
 Arche Warder, ein Tierpark
 Archepark Petermoor, ein Tierpark 

Organisationen:

 Arche Austria, Verein zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen
 Gemeinde und Missionswerk Arche e.V., Gesellschafter des Fernsehsenders Bibel TV
 Grün-Ökologisches Netzwerk Arche, evangelisches Umweltschutz-Netzwerk in der DDR

Projekte:

 Arche Metropolis, Kunstprojekt für die Chancen und die Entwicklung der urbanen Gesellschaft im 21. Jahrhundert
 Projekt ARCHE, Langzeitarchivierungsprojekt
 L’Arche, Projekt des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderung

Gebäude:

 Arche (Wolfsburg), ehemaliges Zentrum der Industriediakonie

Schiffe:

 Johans Arche, Nachbau der Arche Noah

Musikgruppen:
 Arche (Band), finnische Funeral-Doom-Band

Die Arche steht für:

 Die Arche (Film), deutscher Science-Fiction-Stummfilm aus dem Jahre 1919 von Richard Oswald
 Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk
 Die Arche. Suizidprävention und Hilfe in Lebenskrisen e.V., 1969 gegründeter Verein zur ambulanten Suizidprävention und Krisenintervention
 Die Arche (Bergheim), denkmalgeschütztes Gebäude in Bergheim
 Die Arche (Gemeinschaft), eine kommunitäre Lebensgemeinschaft in Südfrankreich
 Die Arche (Kabarett), Kabarett in Erfurt 
 Die Arche (Roman), Science-Fiction-Roman von Alastair Reynolds
 Die Arche (Zeitschrift), eine kulturpolitische Zeitschrift, deren Herausgeber 1924–1933 Erich Kunter war

Arche (altgriechisch  ‚Anfang, Prinzip, Ursprung‘ mit Betonung auf der zweiten Silbe) steht für:

 Archē, in der antiken Philosophie den Urstoff, aus dem die Welt entstanden ist
 eine der vier titanischen Musen
 Arche (Mond), einer der Monde des Jupiter, benannt nach der titanischen Muse

Arche (französisch  ,Arche‘ oder ,Bogen‘) steht für:

 Grande Arche, moderner Triumphbogen im Pariser Vorort La Défense
 L’Arche, geistliche Gemeinschaft der Behindertenintegration

Siehe auch:

 Arche Noah, Arche nova; Arch, Arches; Ark – Begriffsklärungen